Campofregoso ist der Familienname folgender Personen:

 Giano di Campofregoso (1455–1529), 43. Doge der Republik von Genua
 Ottaviano di Campofregoso (1470–1524), 44. Doge der Republik von Genua